Nälkäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nälkäluoto (ö i Björneborg), Satakunta, 
 Nälkäluoto (ö i Norra Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar